Pseudobotrys är ett släkte av järneksväxter. Pseudobotrys ingår i familjen Cardiopteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Järneksordningen
Pseudobotrys